Lors de l'épisode 02.14, SG-1 a fait sa découverte technologique la plus importante à ce jour : la Clef de Voûte. Créé par une race extraterrestre inconnue, ce dispositif sophistiqué est capable de contrôler le climat d'une planète et de sauver les Madronans d'une mort certaine.

Créateurs originels 
Les créateurs de la Clef de Voûte seraient une race ancienne d'extraterrestres très avancée. Ils ont terraformé Madrona il y a plus de 900 ans. Seul ce dispositif en forme de sphère et un bâton portant le même dessin subsistent pour nous renseigner sur leur identité.

 Les Goa'uld n'ont pas une technologie assez sophistiquée pour créer un appareil pour contrôler le temps.
 Les Aschens ont terraformé des planètes, seulement pour leur avantage personnel. Ce dispositif ne leur apporte aucun bénéfice.

Le dispositif a été créé pour protéger une race primitive. Les Asgard ou les Anciens sont des créateurs possibles. Mais la Clef de Voûte ne ressemble à aucun de leurs autres dispositifs.

Capacités du dispositif 
Cet appareil est capable de contrôler artificiellement le climat d'une planète. Ses créateurs y ont saisi les conditions atmosphériques de PX7-941 pour réguler les conditions météorologiques catastrophiques qui menaçaient de détruire ce monde. Quand la Clef de Voûte a été volée, les Madronans ont subi des blizzards, une forte chute des températures et des vents très violents. Quand le dispositif fut emporté par des agents non-identifiés, le SGC découvrit que la Clef de Voûte avait aussi un puissant effet sur l'environnement terrestre, provoquant des désastres météorologiques rares, similaires à ceux causés par El Niño.

Instructions de fonctionnement 
Les Madronans sont une race primitive incapable de faire marcher la porte des étoiles de leur monde. Seul le grand prêtre et détenteur du bâton, Roham, peut contrôler la Clef de Voûte. Sa nièce, la princesse La Moor, est la seule autre personne autorisée à la manipuler. Guidé par son instinct, ce chef aveugle tourne une série de d'anneaux mobiles pour calibrer le dispositif selon les conditions météorologiques de la planète. Chaque anneau correspond à une pression atmosphérique différente. Si les récoltes sont mauvaises sur Madrona, Roham utilise la Clef de Voûte pour augmenter la puissance du soleil ou de la pluie, suivant les besoins.

Fonction mécanique 
La Clef de Voûte est si avancée que le SGC a été incapable de déterminer de quelle façon elle fonctionne. Elle est similaire d'aspect à un petit gyroscope à trois axes, bien que beaucoup plus complexe et intrigante. En mesurant les émissions de l'anneau mobile extérieur, on a découvert que le dispositif émet une chaleur si puissante qu'elle peut créer une baisse thermique réactionnelle dans son environnement immédiat. Le plus petit mouvement de l'anneau intérieur envoie une force vers le haut à une telle vitesse qu'elle provoque une circulation d'air, formant ainsi une zone de basse pression. Ces conditions extrêmes sont typiques lors des orages.

Caractéristiques 
 Matériau : Élément métallique inconnu, de densité similaire au plomb. Ce métal ne se comporte pas comme un métal terrestre. Quand le dispositif est activé, il devient assez léger pour être manipulé d'une main.
 Hauteur : 35 cm
 Poids : Environ 1,5 kg (inactif)
 Créateur : INCONNU
 Utilisateurs : les Madronans
 Données complémentaires : Le dispositif exigerait une analyse de plus. Cependant, comme il a été volé par des personnes prétendant appartenir au SGC, il aurait été malvenu de poursuivre les investigations.

Technologie de Stargate